Междунаро́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Международная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Международная улица — улица в Иваново.
В Казани:
 Международная улица — прежнее название улицы Кави Наджми в историческом центре города.
 Международная улица — улица в микрорайоне Новое Юдино Кировского района Казани.
 Международная улица — улица в Москве.
 Международная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Международная улица — улица в Саратове.

Украина 
 Международная улица — улица в Запорожье.
 Международная улица — улица в Киеве.
 Международная улица — улица в Луганске.
 Международная улица — улица в Мариуполе.
 Международная улица — улица в Харькове.

Крым 
 Международная улица — улица в Керчи.
 Международная улица — улица в Севастополе.

См. также 
 Международный переулок
 Международное шоссе
 Международная